Макси́м Па́влов (род. 17 июля 2003, Нарва, Эстония) — российский футболист, вратарь клуба «Нарва-Транс».

Карьера 
Начинал играть в команде из своего родного города — «Нарва-Транс». Играл в команде до 19 лет. В 2016 году перешёл в молодёжную команду столичного клуба «Легион», где был заявлен за команды до 17 и 19 лет. В 2020 году вернулся в «Нарва-Транс».

В начале 2021 года стал игроком основной команды. Дебютировал в Премиум-Лиге летом 2021 года в матче с «Вильянди». В Кубке Эстонии сыграл в матче второго круга против ФК «Вастселиина».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Transfermarkt

Футболисты России
Игроки ФК «Нарва-Транс»